Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Auckland.

Faits marquants 

 Après son parcours remarqué lors du Masters de Paris-Bercy 2012, le Polonais Jerzy Janowicz, 22 ans, participe à son premier tournoi de l'ATP en tant que tête de série.
 En battant Philipp Kohlschreiber en finale, David Ferrer remporte pour la quatrième fois le tournoi néo-zélandais. Il égale le record de l'Australien Roy Emerson. Après 2011 et 2012, il remporte même le titre pour la troisième fois consécutive.
 En double, Colin Fleming et Bruno Soares s'imposent face à Johan Brunström et Frederik Nielsen.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2013
Tennis en janvier 2013